Olmesi – abitanti di Olmo Gentile
Olmesi – abitanti di Olmo al Brembo
Olmesi – abitanti di Pieve d'Olmi